Oktawave – polska platforma publicznej chmury obliczeniowej, działająca w modelu IaaS (Infrastructure as a Service), utworzona przez inżynierów związanych z Grupą K2. Oktawave dostarcza usługi planowania, wdrażania i utrzymania środowisk chmurowych w oparciu o własną platformę, jak i dostawców globalnych (AWS, GCP, Azure). W 2022 r. Oktawave została kupiona przez spółkę Netia, jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, należącego do Grupy Polsat Plus.

Historia 
Prace koncepcyjne nad polską chmurą obliczeniową rozpoczęły się w 2008 roku. Wówczas grupa inżynierów związanych z K2 Hosting (działu K2 Internet SA odpowiedzialnego za obsługę klientów korporacyjnych w zakresie dostarczania infrastruktury hostingowej), podjęła decyzję o rozpoczęciu świadczenia usług publicznej chmury obliczeniowej. Przygotowania trwały trzy lata, a komercyjny start chmury Oktawave miał miejsce w listopadzie 2012 r.

Infrastruktura Oktawave posłużyła do transmisji nowatorskiej operacji serca, transmitowanej m.in. przez portal RMF24.pl.

W 2019 r. firma poszerzyła kompetencje o budowanie środowisk hybrydowych i multicloudowych oraz migrację do AWS, Azure i Google Cloud. W 2020 r. Oktawave otworzyła kolejne centrum danych Tier 3 w Krakowie, ze wszystkimi usługami HA (wysokiej dostępności).

Usługi chmury Oktawave 
Platforma udostępnia następujące usługi:
 Serwery – (OCI) Oktawave Cloud Instances. Usługa pozwalająca wykorzystać zasoby chmury do budowy skalowalnych serwisów i aplikacji internetowych, systemów dedykowanych oraz gier online.
 Storage obiektowy – (OCS) Oktawave Cloud Storage. System obiektowego przechowywania danych. Pozwala na operacje zapisu, odczytu i modyfikacji w sposób, który umożliwia przechowywanie zarówno standardowych danych (np. pliki), jak i ustrukturalizowanego obiektowego drzewa danych.
 Storage blokowy – (OVS) Oktawave Volume Storage. Blokowy system przechowywania danych, wykorzystywany np. do budowy rozwiązań high performance computing.
 Autoskaler. Mechanizm automatycznie dostosowujący parametry usługi (tj. zwiększający lub zmniejszający klasę wirtualnej maszyny) do aktualnego zapotrzebowania na moc obliczeniową. Zapewnia stabilne działanie usług bez względu na obciążenie ruchem oraz optymalizuje koszty.
 Bazy danych (ORDB) – Oktawave Relational Data Base. Webowa usługa służąca do uruchamiania i zarządzania relacyjnymi bazami danych w chmurze obliczeniowej. Pozwala uruchomić popularne bazy, takie jak MySQL lub PostgreSQL, oferując pełny zakres funkcji. Operacje można wykonywać zarówno poprzez webowy interfejs użytkownika, jak i w pełni transakcyjne API Oktawave.
 Sieci prywatne (OPN) – Oktawave Private Network. Wirtualne sieci prywatne. Umożliwiają budowę odizolowanych od siebie stref, np. instancje odpowiedzialne za obsługę baz danych są niedostępne z zewnątrz.
 Monitoring usług w chmurze – Oktawave Watch Service. Monitoring zewnętrzny uzupełniający działanie lokalnego monitoringu. Rolą OWS jest weryfikacja końcowego efektu współdziałania podsystemów odpowiadających za treść i funkcje dostarczane użytkownikom.
 API i narzędzia dla deweloperów. Z poziomu aplikacji korzystającej z API Oktawave da się wykonać wszystkie operacje, które są możliwe w systemie Oktawave w obrębie konta klienta (użytkownika końcowego), a także Partnera (czyli zespołu administracyjnego). Wszystkie usługi, a także dane ich dotyczące utrzymywane są w centrach danych Oktawave, jednak zarówno klient, jak i Partner mają możliwość zarządzania nimi w zdalny sposób.
 Market aplikacji. Miejsce, w którym deweloper wystawia aplikację, a użytkownik końcowy może ją pobrać, płacąc jedynie za wykorzystane zasoby.

Wydajność 
Oktawave wykorzystuje nody storage’owe, które zapewniają wysoką wydajność dla aplikacji przetwarzających informacje, jak np. bazy danych. Podczas testów osiągnięto wydajność na poziomie 1 000 000 IOPS. W niezależnym benchmarku CloudHarmony chmura Oktawave pokonała największe platformy chmurowe m.in. pod względem szybkości dostępu do danych, wydajności dysku oraz wydajności serwera.

Bezpieczeństwo danych 
Mechanizmy chmury Oktawave chronią na wielu poziomach zarówno przed utratą kontroli, jak i fizycznym zgubieniem danych. Możliwe jest szczegółowe określenie, kto i na jakich warunkach ma dostęp do danych przechowywanych w chmurze, a także tworzenie wewnętrznych segmentów sieci, bez dostępu do sieci publicznej.

Oktawave zapewnia środowisko pełnej wirtualizacji, a tym samym wysoki poziom izolacji między poszczególnymi maszynami klientów oraz możliwość uruchomienia niemal dowolnego systemu operacyjnego. Rekonfiguracja lub wymiana elementów infrastruktury nie wpływa na działanie poszczególnych elementów.

Chmura Oktawave spełnia wymagania GIODO w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Rozwiązania Oktawave mogą być wykorzystywane do obsługi płatności elektronicznych, co zostało potwierdzone certyfikatem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

W marcu 2016 roku Oktawave otrzymała certyfikat ISO 27001:2013, potwierdzający zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z najwyższymi światowymi standardami. Oktawave jako pierwsza polska chmura otrzymała również certyfikat CSA Security, Trust & Alliance Registry (STAR) poświadczający bezpieczeństwo danych w chmurze.

Wybrane nagrody 
Chmura Oktawave jest laureatem m.in. takich nagród, jak:
 produkt roku 2013 magazynu Networld,
 II miejsce w Webit Global Startup Challenge,
 National Champion European Business Awards 2013-2014,
 Lider Przedsiębiorczości Roku 2014 - nagroda przyznawana firmom szczególnie wyróżniającym się na polu innowacyjności i konkurencyjności, a także dynamiki rozwoju,
 Innowacja Plus (II miejsce) 2014 - za najlepszą promocję innowacyjnych produktów,
 Innowator Mazowsza (III miejsce) 2015 - za najlepszą komercjalizację projektu naukowego,
 Najlepszy produkt dla MSP Gazety Finansowej,
 Wyróżnienie w rankingu Deloitte Technology Fast500 w 2017 - za 462% wzrost przychodów,
 Lider Technologii 2022 Gazety Finansowej - za Managed Kubernetes.

Przypisy 

Chmura obliczeniowa
Polskie przedsiębiorstwa informatyczne